Filet bezeichnet:
 Filet (Textil), einen netzartig gewirkten Stoff

Essen und Trinken:
 Filet (Fleisch), ein Fleischstück von Schlacht- und Wildtieren
 Filet (Fisch), meistens grätenfreies küchenfertiges Stück Speisefisch
 Filet (Frucht), die Segmente von Zitrusfrüchten ohne den anhaftenden stark zellulosehaltigen Teilen 

Geografie:
 Filet VS, den Namen eines Ortes im Kanton Wallis (Schweiz)
 Filet (Cher), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Cher

Siehe auch:
Filetieren